Атилия (Atilia, Attilia) е име на:

 Римската фамилия Атилии (gens Atilia)
 Атилия, дъщеря на Гай Атилий Серан, първа съпруга на Катон Млади, любовна афера с Юлий Цезар
 Атилия Кавцидия Тертула, дъщеря на Кавцидия Тертула и Марк Атилий Метилий Брадуа; съпруга на Апий Аний Требоний Гал
 Апия Ания Регила Атилия Кавцидия Тертула (известна като Аспазия Ания Регила; 125-160), дъщеря на Апий Аний Требоний Гал и Атилия Кавцидия Тертула; става съпруга на прочутия грък Ирод Атик